

Sigle 
 Lempel–Ziv–Oberhumer  – algoritmo di compressione dati lossless

Codici 
 LZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luzhou (Cina)